Börse Zürich steht für:

 Alte Börse (Zürich)
 Neue Börse (Zürich)